La Route nationale 64 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 64 en Belgique
 Route nationale 64 en Estonie
 Route nationale 64 en Norvège
 Route nationale 64 en France métropolitaine
 Route nationale 64a en France métropolitaine

Voir aussi